Romont puede referirse a:

Francia
Romont: comuna del departamento de Vosgos.

Suiza
Romont: municipio del cantón de Berna.
Romont: municipio del cantón de Friburgo.